Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Gábor Köves e László Markovits 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Chris Wilkinson (semifinali)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Richard Schmidt /  Jack Waite (primo turno)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1994